Dubach peut désigner :

Patronyme 
 Alexandre Dubach (1955-), musicien suisse ;
 Jean Dubach (1930-), arbitre de football suisse ;
 Natacha Aveline-Dubach, économiste.

Toponyme 

 Dubach, ville américaine située en Louisiane.